Соревнования по стрельбе на летних Олимпийских играх 1984 года прошли в Лос-Анджелесе с 29 июля по 4 августа. Впервые на олимпийских соревнованиях по стрельбе женщины и мужчины выступали отдельно. Участвовали 460 спортсменов (383 мужчины и 77 женщин) из 68 стран, которые боролись за 11 комплектов медалей.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Открытые дисциплины — стендовая стрельба

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований  

Соревнования на летних Олимпийских играх 1984
Международные соревнования по стрелковому спорту в США